Château d'Ars peut désigner trois châteaux français :
 château d'Ars de la Charente ;
 château d'Ars de l'Indre ;
 château d'Ars de l'Isère.

Homonymie de châteaux